Борис Горбатов:
 Горбатов, Борис Леонтьевич (1908—1954) — советский писатель и сценарист, журналист, военный корреспондент. Лауреат двух Сталинских премий.
 Горбатов, Борис Фёдорович (1917—1987) — советский актёр, народный артист РСФСР (1978).